Unterseeboot 85 ou U-85 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

L'Unterseeboot 85, sous-marin de type Mittel U, a été construit en 1916 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le . 
Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à un autre U-boot une désignation similaire : 
L'Unterseeboot UB-85, sous-marin de type UB III, a été construit en 1917 et a été coulé le .
L'Unterseeboot 85, sous-marin de type VII.B, a été construit en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et a été coulé le .

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940